Абрам Яковлевич Брин (12 июня 1918, Витебск — 6 мая 2004, Витебск) — советский и белорусский тренер по боксу, заслуженный тренер Белорусской ССР (1968).

Биография 

Родился 12 июня 1918 года в Витебске. 
До Великой Отечественной войны выступал в боксерских состязаниях, был финалистом чемпионата БССР (1937). Окончил школу тренеров (1938). С 1938 года — на тренерской работе в профсоюзном обществе “Темп” (Витебск).
Во время службы в Красной Армии Абрам Брин окончил Вологодскую военную школу (отделение разведки). Участник советско-финской войны и Великой Отечественной войны. Был несколько раз ранен, в 1943-м году стал инвалидом. Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги».
В 1945-м в родном Витебске организовал первую послевоенную футбольную команду «Динамо», а через год — боксерскую секцию. 
Среди его учеников:
 Виль Ильченко, серебряный призёр чемпионата СССР (1961);
 Анатолий Хотенчик, серебряный призёр I и II Спартакиад народов СССР (1956, 1959);
 Валерий Кондратенко, заслуженный тренер СССР.

В 1978 году после ухода на пенсию по его предложению в Витебске был организован первый спортивно-оздоровительный клуб “Перчатки мужества”. Помимо бокса в клубе работали секции настольного тенниса, волейбола и фехтования. В клубе Абрам Брин проработал практически до конца жизни.
Скончался в 2004 году. Мемориальная доска установлена в Витебске по адресу: улица Ленина, 59/11.

Примечания

Ссылки 
 
 Семен Дынкин "Юбилей патриарха", журнал "Мишпоха" № 13, 2003 год
 Сергей Голесник "Прадедушка" нашего бокса"
 9 патриархов, без кого белорусского спорта могло и не быть

Тренеры по боксу СССР
Заслуженные тренеры Белорусской ССР